LASD steht für:
 Los Angeles County Sheriff’s Department, eine Polizeibehörde im US-Bundesstaat Kalifornien
 Landesamt für soziale Dienste, eine obere Landesbehörde des Landes Schleswig-Holstein

Abkürzung